Улица Всеволода Ганцова () — улица в Деснянском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Бобровицкий жилой массив. Пролегает от улицы Петра Смоличева до тупика возле городского лесопарка Берёзовая роща. 

Примыкают улицы Новосёлов.

История 
2-я Бобровицкая улица проложена в конце 1950-х годов. 

В 1960 году 2-я Бобровицкая улица переименована на Октябрьская улица — в честь Октябрьской революции.

12 февраля 2016 года улица получила современное название — в честь украинского языковеда, уроженца Чернигова Всеволода Михайловича Ганцова, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 46-р «Про переименование улиц города» («Про перейменування вулиць міста»)

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении — параллельно улицам Кольцевая и Бобровицкая — к городскому лесопарку Берёзовая роща. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Кроме застройки вдоль улицы, есть ответвления-тупики с застройкой в направлении Кольцевой улицы.

Учреждения: 
 дом № 43 — дом молитвы «Первая Черниговская церковь евангельских христиан-баптистов»

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 253 ЖОВТНЕВА ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова